Тайас (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Тайас, Шон (род. 1979) — американский диджей и музыкальный продюсер.
  (1857–1919) — английский журналист и писатель.